Somali steht für:

 ein Wüstengebiet in Ostafrika, siehe Danakil-Somalia
 Somali (Ethnie), ein Volk in Ostafrika
 Somali (Region) und Ogaden, eine Verwaltungsregion in Äthiopien
 Somali (Sprache), eine ostkuschitische Sprache, die von den Somali am Horn von Afrika (in Somalia, im Nordosten Kenias, im Osten Äthiopiens und in Dschibuti) sowie in Exilgemeinden auf der ganzen Welt gesprochen wird
 Somali (Schiff, 1889), ein Dampfer der Deutschen Ostafrika-Linie, der 1914 als Hilfsschiff der Kaiserlichen Marine eingesetzt wurde
 Somali (Schiff, 1944), französischer Geleitzerstörer
 HMS Somali (F33), Zerstörer der britischen Royal Navy
 Somali-Hochland, ein Gebirge in Äthiopien und Nord-Somalia
 Somali-Katze, eine Halblanghaarkatzenrasse
 (unpräzise) ein Bewohner des Staates Somalia
 Somaliaschaf, eine Rasse von Hausschafen

Siehe auch:

 Somaliland